Édouard Verreaux – naturalista francese
Jules Verreaux – botanico, ornitologo e naturalista francese, fratello di Édouard